Weltspiegel steht für:
 Weltspiegel, eine Fernsehsendung in Das Erste
 ein Kino in Cottbus, siehe Filmtheater Weltspiegel

Der Weltspiegel steht für:
 Der Weltspiegel, deutscher Spielfilm von 1918
 Der Weltspiegel (Zeitung), deutsche Zeitung

Siehe auch:
 Welt im Spiegel